Metreweli ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandre Metreweli (* 1993), georgischer Tennisspieler
 Alexander Iraklijewitsch Metreweli (* 1944), sowjetischer Tennisspieler
 Slawa Metreweli (1936–1998), sowjetischer Fußballspieler- und trainer